Chlístov est un toponyme qui peut désigner :

Chlístov, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Chlístov, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové ;
 Chlístov, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.

Voir également 
 Chlistov, une commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie